Polanska, Polańska oder Polanská steht für:
 Huta Polańska, Dorf in der polnischen Gmina Krempna 
 Polańska (Berg), Berg in den polnischen Karpaten 
 Polanská niva, Naturschutzgebiet in der Region Mährisch-Schlesien, Tschechien, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Moravskoslezský kraj

Personen: 
 Gabriela Polańska (* 1988), polnische Volleyballspielerin 
 Henriette Brossin de Polanska (1878–1954), Schweizer Malerin 
 Jozefa Okon (Polanska), polnische Gerechte unter den Völkern, siehe Liste der Gerechten unter den Völkern aus Polen 
 Justyna Polanska (* 1973), Pseudonym des deutschen Sachbuchautors Holger Schlageter
 Stanislawa Polanska, polnische Gerechte unter den Völkern, siehe Liste der Gerechten unter den Völkern aus Polen 

Siehe auch:
 Polanka
 Polanski
 Polansky